Q Entertainment создает, производит и выпускает контент цифровых развлечений на нескольких консолях, персональных компьютерах и мобильных устройствах. Она была основана 10 октября 2003 года Тэцуя Мидзугути, работавшем ранее в Sega (где был известен производством игр Dreamcast, Space Channel 5, Rez), и Shuji Utsumi, бывший член Sony Computer Entertainment America, Senior VP в Sega Enterprise и глава Disney (Buena Vista Games) Азия.

Они хорошо известны их музыкальными и цветовыми активными пазлами, играми серии Lumines, выпущенными в 2004/2005 на PlayStation Portable и сейчас разработанными на мобильных платформах (Lumines Mobile), Xbox Live Arcade (Lumines Live!) и PlayStation 2 (Lumines Plus). Состав игр Q Entertainment также включает активные пазлы Meteos для Nintendo DS и фантазийный экшен Ninety-Nine Nights для Xbox 360. Их последняя игра Lumines Electronic Symphony, была выпущена в феврале 2012 для PlayStation Vita.

Выпущенные игры 
 Lumines — (2004) (PlayStation Portable)
 Meteos — (2005) (Nintendo DS)
 Every Extend Extra — (2006) (PlayStation Portable)
 Lumines Live! — (2006) (Xbox Live Arcade)
 Lumines II — (2006) (PlayStation Portable)
 Every Extend Extra Extreme — (2007) (Xbox Live Arcade)
 Meteos Wars — (2008) (Xbox Live Arcade)
 Lumines Supernova — (2008) (PlayStation 3)
 Q?pid -FINGER PUZZLE- — (2009) (Apple iOS)
 Lumines Touch Fusion — (2009) (Apple iOS)
 Child of Eden (2011) (Xbox 360, PlayStation 3)
 Lumines Electronic Symphony (2012) (PlayStation Vita)
 Guardian Hearts Online (2012) (PlayStation Vita)

Совместно разработанные и выпущенные 
 Ninety-Nine Nights (N3) — (2006) (Xbox 360) совместно с Phantagram
 Lumines Mobile — (2006) (Mobile Phone)
 Meteos Mobile — (2006) (Mobile Phone)
 Battle Stadium D.O.N — (2006) (Nintendo GameCube, PlayStation 2), совместно с Takara Tomy и Eighting Co., Ltd.
 Gunpey DS — (2006) (Nintendo DS), совместно с Koto Laboratory
 Gunpey — (2006) (PlayStation Portable), совместно с Koto Laboratory
 Lumines Plus — (2007) (PlayStation 2)
 Meteos: Disney Edition  — (2007) (Nintendo DS)
 Lumines — (2007) (PC)
 Rez HD — (2008) (Xbox Live Arcade)
 Meteos Online  — (2007) (PC)
 Angels Online  — (2007) (PC, PlayStation 3)
 Peggle — (2009) (Nintendo DS)
 Ninety-Nine Nights II (2010) (Xbox 360), совместно с feelplus
 Destiny of Spirits (2013) (Playstation Vita), совместно с SCE Japan Studio

Игры в разработке 
 Angel Senki — (TBA) (PC, PlayStation 3) разработанной UserJoy Technology

Примечания

Ссылки 
 Official Q Entertainment Site
 Q Entertainment profile on MobyGames
 Authoritative expose on Q Entertainment and their games at 1UP.com
 Rock Band: Japan Press Release

Компании Токио
Производители компьютерных игр Японии
Компании, основанные в 2003 году
Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр по алфавиту